Друз — когномен гілки плебейського роду Лівіїв.
 За часів ранньої імперії Друзами називали гілку династії Юліїв-Клавдіїв, що вела свій початок від Лівії Друзілли та її першого чоловіка, Тіберія Клавдія Нерона Старшого.
 * Друз Старший — син Лівії Друзілли, молодший брат імператора Тиберій.
 * Друз Молодший — син Тиберія.
 * Друз Цезар — син Германіка.
 Друзи — арабомовна етно-конфесійна спільність.
 Друза — мінеральний агрегат.
 Друзі — форма іменника «друг» у множині.

Імена латинського походження
Чоловічі імена